Роберт Іван Войтович (, 18 серпня 1941, Вінніпег — 30 липня 1988) — канадський хокеїст польського походження, що грав на позиції захисника.

Провів понад 500 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1958 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 17 років, захищав кольори команд «Бостон Брюїнс», «Міннесота Норт-Старс», «Піттсбург Пінгвінс» та «Лос-Анджелес Кінгс».

Загалом провів 527 матчів у НХЛ, включаючи 24 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Статистика

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Міннесота Норз-Старс»
Хокеїсти «Піттсбург Пінгвінс»
Хокеїсти «Лос-Анджелес Кінгс»
Хокеїсти АХЛ
Хокеїсти ВХА
Уродженці Вінніпега